Medyceusze () – florencki ród kupiecki i bankierski, od 1477 r. książęcy.

Dzieje rodu 
Rodzina wywodziła się z wiejskiego regionu Mugello, położonego w górnych partiach rzeki Sieve, prawego dopływu Arno. Wśród legend o początkach rodu jedna z nich wywodzi go od węglarza z Mugello, którego syn został podobno medykiem, skąd nazwisko rodowe Medici i herb – sześć kul (palle), w których dopatrywano się pigułek, a nawet baniek. Według bardziej epickiej wersji protoplasta rodu miał zmierzyć się z olbrzymem, który, nim został pokonany, uderzył z taką siłą nabijaną kamieniami maczugą w tarczę owego pierwszego Medyceusza, że uczynił w niej sześć okrągłych wgłębień.

Nie wiadomo kiedy Medyceusze sprowadzili się do Florencji, ale w roku 1201 w kręgach bogatego mieszczaństwa pojawił się Sylwester Medyceusz  zwany Chiarissimo, właściciel kilku domów przy Mercato Vecchio. W roku 1251 inny przedstawiciel rodu, Jan Medyceusz , brał udział w działaniach wojennych przeciw Lombardii. Nie była to jednak rodzina zbyt zamożna. W roku 1400 szacowano jej majątek na 304 floreny, podczas gdy np. Strozzich na 2062 floreny.

Wybił się dopiero Vieri Medyceusz , który ze swym wspólnikiem Jakubem Venturim  założył filię swego przedsiębiorstwa w Wenecji. W roku 1382 przyjął do spółki kuzyna Franciszka , a w trzy lata później jego brata, Jana , który miał być znany w historii rodu jako Jan Bicci . Bicci, a następnie jego syn Kosma , stali się twórcami wielkiej fortuny rodu Medyceuszy, którą zapoczątkował bank z kapitałem początkowym 10 000 florenów, ale już w roku 1429 majątek sięgnął 180 000, bowiem zarządzał pośrednio pożyczkami udzielanymi papiestwu, ciągnąc zyski z prałatur, opactw i przeorstw w całej Europie.

Między wielkimi rodami Florencji trwała rywalizacja. Rodziny Albizzich, Strozzich i Uzzano nieprzychylnie spoglądały na dawny pałac Bardich, w którym obecnie zamieszkiwali Medyceusze. Po przegranej wojnie z Lukką i Mediolanem, która spowodowała gwałtowny wzrost podatków, przeciwnicy zdołali doprowadzić do uwięzienia Kosmy, a następnie, w 1433 roku, wygnania. Nie minął jednak rok, gdy Kosma powrócił triumfalnie do Florencji i zdobył władzę oraz wpływy. Przez kolejne trzydzieści lat był faktycznym, chociaż nie tytularnym, przywódcą Florencji. Po śmierci w roku 1464 Kosma Medyceusz (Starszy)  otrzymał tytuł Pater Patriae (Ojca Ojczyzny).

Syn Kosmy – Piotr Medyceusz  (ur. 1416, zm. 1469) musiał walczyć z zakusami ambitnej oligarchii, ciesząc się poparciem ludu. Miejsce jego zajęli synowie – Wawrzyniec Wspaniały  (ur. 1449, zm. 1492) i Julian Medici , który w 1478 padł ofiarą spisku. 26 kwietnia 1478 r. Juliana zakłuto w kościele, a Wawrzyńca zraniono w szyję. Lud stał po stronie Medyceuszy. Rodzinę Pazzich zniszczono, arcybiskupa powieszono. Papież jak pisał Bazylow usiłował robić dobrą minę do złej gry. Rzucił klątwę na Florencję. Chciał z nią wojny. Wawrzyniec Wspaniały marzył o książęcej godności. Wydawał pieniądze zarówno na kulturę jak i na wystawne życie. Był podobno „nienasyconym mistrzem w kunszcie miłości”. Wawrzyniec, wychowany niezwykle starannie, poeta i mówca, zrobił z Florencji stolicę uczonych i artystów (m.in. Poliziano, Pico della Mirandola, Marzilio Ficino i Michał Anioł), wzbogacił znacznie założoną przez dziadka bibliotekę medycejską.

Młodszy syn Wawrzyńca Jan Medyceusz  w 1513 został papieżem jako Leon X. Drugim Medyceuszem, który w XVI wieku zasiadł na tronie papieskim, był Juliusz Medici  (w 1523 jako Klemens VII). Z władców Florencji wyróżnili się Kosma I Medyceusz  (ur. 1519, zm. 1574), bardzo wykształcony, rządził samowładnie (od 1537), w kwietniu 1555 zdobył Sienę, założył galerię słynnych mistrzów, próbował sił jako literat w Viaggio per l’alta Italia. W 1569 papież Pius V mianował go wielkim księciem Toskanii. Kosma II Medyceusz  (ur. 1590, zm. 1621), zapewnił fladze toskańskiej poważanie na całym Morzu Śródziemnym. Z kobiet dwie zasiadły na tronie francuskim: Katarzyna Medycejska, żona Henryka II, i Maria Medycejska, żona Henryka IV. Ród Medyceuszy wygasł w 1737.

Medyceusze odegrali wybitną rolę polityczną i kulturalną w dziejach Włoch. Posiadali największy w średniowiecznych Włoszech dom bankowy (założony w 1397 we Florencji) z filiami w Rzymie, Mediolanie i wielu miastach zachodniej Europy. Byli bankierami władców europejskich, m.in. królów angielskich. Ród wydał trzech papieży (Leon X, Leon XI, Klemens VII) oraz dwie królowe francuskie (Katarzyna Medycejska i Maria Medycejska).

Medyceusze wznieśli bazylikę San Lorenzo, wiele pałaców i willi.

Zestawienie władców Florencji i Toskanii z rodu Medyceuszy

Władcy Florencji 

 1494-1512 Republika

 1527-1530 Republika

Wielcy książęta Toskanii

Drzewo genealogiczne 
 – papieże
 – królowie Francji
 – królowie Hiszpanii
 – królowie Anglii i Szkocji
 – władcy Niemiec

Drzewo genealogiczne (wielcy książęta Toskanii)

Medyceusze, linie boczne 
 Potrone Medici (1046-1102)
 │
 Potrone Bono Medici (1069-1123)
 │
 Potrone Bernard Medici (1099-1147)
 │
 Giambuono Medici (1131-1192)
 │
 └ ─ Chiarissimo Medici (zm. po 1210)
    │
    └ ─ Filip Lippo de 'Medici
       │
       ├ ─ Averardo de’ Medici (zm. po 1280)
       │ │
       │ └ ─ Averardo de 'Medici (zm. przed 1319)
       │    │
       │    ├─Salvestro zwany Chiarissimo
       │    │ │
       │    │  Averardo Bicci de 'Medici (zm. po 1357)
       │    │    │
       │    │    └─ →Jan Bicci de 'Medici główna linia Rodu wymarła w 1743 roku)
       │    │
       │     └─Giovenco de 'Medici
       │       │
       │       Julian detto Giovenco de 'Medici
       │       │ │
       │       │ Julian de 'Medici
       │       │ │ │
       │       │ │ └─[3 pokolenia...]
       │       │ │    │
       │       │ │    Raffael de 'Medici
       │       │ │       │
       │       │ │       ├─Franciszek de 'Medici
       │       │ │       │ │
       │       │ │       │ └─Raffael de 'Medici (zmarł w 1628 r.), markiz Castellina od 1628, potomkowie wymarli w 1705 r.
       │       │ │       │    │
       │       │ │       │    └─Julian de 'Medici (1574-1636), arcybiskup
       │       │ │       │
       │       │ │       └─Juliusz de 'Medici
       │       │ │          │
       │       │ │          └─[4 pokolenia...]
       │       │ │             │
       │       │ │             └─Franciszek Józef de 'Medici, markiz Castellina, ożenił się z Małgorzatą Tornaquinci
       │       │ │               │
       │       │ │               └─→  Ród Medici-Tornaquinci linia wciąż istnieje
       │       │ │
       │       │ └─Antoni de 'Medici
       │       │    │
       │       │    └─[2 pokolenia...]
       │       │       │
       │       │       Oktawian de 'Medici (1484-1546), mąż Bartlomei Giugni, a później Franciszki Salviati
       │       │          │
       │       │          ├─Bernard de 'Medici (zm. po 1576), mąż Julii de’ Medici, zakupił Ottaiano
       │       │          │ │
       │       │          │ └─Aleksander de 'Medici (zm. 1606), generał milicji papieskiej
       │       │          │    │
       │       │          │    ├─(3) Bernard de 'Medici (zmarł przed 1620), książę Ottaiano, tytuł przyznany przez króla Hiszpanii
       │       │          │    │  gałąź książąt Ottaiano
       │       │          │    │
       │       │          │    └─→ Oktawian de 'Medici, książę Ottaiano
       │       │          │       │
       │       │          │       ├─→ gałąź nadal istnieje
       │       │          │       │
       │       │          │       └─[6 pokoleń...]
       │       │          │         │
       │       │          │         └→ Franciszek de 'Medici (1808-1857), kardynał
       │       │          │
       │       │          └─→ papież Leon XI, kardynał Alessandro de 'Medici (1536-1605)
       │       │
       │       └─→ Francesco de 'Medici – (2)  ród wymarł w 1820 roku
       │
       └─Chiarissimo de 'Medici (XIII w.)
          │
          ├─Lippo de 'Medici
          │ │
          │ ├─Alamanno de 'Medici (zm. 1355)
          │ │ │
          │ │ └─Salvestro de 'Medici de 'Medici (zm. 1381), pierwszy polityk z rodziny
          │ │    │
          │ │    └─ → (4) ród wymarł w 1742 r.
          │ │
          │ ├─Henryk de 'Medici (zm. 1348) → ród wymarł w 1670 roku
          │ │
          │ ├─Bonino de 'Medici → ród wymarł wymarły w 1749 r.
          │ │
          │ └─Cambio de 'Medici (zm. po 1356)
          │    │
          │    └─Vieri de 'Medici (zm. 1395)
          │       │
          │       └─→ (5) ród wymarł w 1732 r.
          │
          └─Giambuono de 'Medici → ród wymarły w 1771 r.
         ? (6) ─  Bernardyn Medici
         │
         └ ─ Jan Jakub Medici (1498/55)
            │
            └ ─ papież Pius IV (Giovanni Angelo Medici, Mediolan 1499 – Rzym, 1565)

Herby Medyceuszy

Wille Medyceuszy

Medyceusze w kulturze 
* Assassin’s Creed 2 – gra akcji Ubisoftu z 2009 roku

Zobacz też 
 Władcy Florencji
 Galeria Uffizi we Florencji
 Żyrafa Medyceuszy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drzewo genealogiczne Medyceuszy 

!
Ludzie związani z Florencją